Koňadra je slovo s více významy:

 sýkora koňadra – hmyzožravý pták
 koníčkovací šňůra – provaz pro tahání a uvazování menších lodí